Villingen bezeichnet:

geographische Objekte:
 Villingen, Stadtbezirk von Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Villingen (Hungen), Stadtteil von Hungen, Landkreis Gießen, Hessen
 Landkreis Villingen, ehemaliger Landkreis in Baden-Württemberg

Bahnhöfe:
 

Siehe auch:
 Villigen
 Willingen